Boura, dipartimento del Burkina Faso nella provincia di Sissili
Boura, comune del Mali nel circondario di Yorosso
Boura, (greco antico: Βοῦρα) era un'antica polis dell'Acaia, in Grecia, una delle 12 città della Lega achea.